Пісарро, Піссаро або Піссарро — варіанти написання популярного іспанського прізвища ():

 Конкістадори
Брати Пісарро — відомі іспанські конкістадори, що завоювали Імперію Інків. Всі брати Пісарро через свого батька були троюрідними братами іншому відомому іспанського конкістадору Ернану Кортесу.

 Франсіско Пісарро — конкістадор, який завоював державу інків
 Ернандо Пісарро — молодший брат Франсиско Пісарро, єдиний з братів повернувся до Іспанії і померлий своєю смертю.
 Гонсало Пісарро — брат Франсиско Пісарро по батькові, по матері брат Хуана.
 Хуан Пісарро — брат Франсиско Пісарро по батькові, по матері брат Гонсало.
 Педро Пісарро — конкістадор, автор «Доповіді про відкриття і завоювання Королівств Перу» (1571). Був двоюрідним братом перерахованих вище.

 Художники
 Каміль Піссарро — французький імпресіоніст;
 Люсьєн Піссарро — французький пуантіліст, син попереднього

 Футболісти
 Давід Пісарро — чилійський футболіст.
 Клаудіо Пісарро — перуанський футболіст.
 Гвідо Пісарро —  аргентинський футболіст.

 Інші
 Гвідо Пісарро —  астроном, що відкрив комету 133P/Ельста — Пісарро.
 Франсіско Хав'єр де Луна Пісарро — перуанський католицький священик і політичний діяч
 Хосе Альфонсо Пісарро — віце-король Нової Гранади.

Див. також 

 Гонсало-Пісарро